

Осеново () — село в Благоєвградській області. Входить до складу общини Бансько.
 Осеново () — село в Варненській області. Входить до складу общини Аксаково.